Уманська капела бандуристів

Капела була створена близько 1925 р. з учасників церковних хорових гуртків. Спочатку бандури замовляли у місцевого майстра Неліпова. Пізніше капела поповнилася інструментами Олександра Кравчука. Кількість виконавців збільшилася до 12. Учасниками капелі були брати Кравчуки О. і М., два брати Домбровські, Картуша, Йосип Чередник, В. Чуприн та інші. Більшість учасників були репресовані.

Капела припинила існування в 30-х роках.

Література 
 Кравчук О. Спогади старого музичного майстра. ж. Бандура, 1989, #29-30

Кобзарські колективи
Музичні колективи України